Mercedes-Benz 540 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 540 K (gebaut 1936–1939), siehe Mercedes-Benz W 29
 Mercedes-Benz 540 K (gebaut 1936 und 1943–1944), siehe Mercedes-Benz W 24